Ву́лиця Сабу́рова — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії. Також є назвою станцій міського транспорту, що розташовані поблизу однойменних вулиць.

Вулиця Сабурова — вулиця в місті Донецьк.
 «Вулиця Сабурова» — проектна назва станції Київського метрополітену, Лівобережна лінія.

 Вулиця Сабурова — колишня назва Олімпійської вулиці в місті Бердичів.
 Вулиця Сабурова — колишня назва Затишної вулиці в місті Дружківка.
 Вулиця Сабурова — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Житомир.
 Вулиця Сабурова — колишня назва вулиці Героїв Майдану в місті Овруч.
 Вулиця Сабурова — колишня назва вулиці Пилипа Морачевського в місті Чернігів.
 Вулиця Сабурова — колишня назва вулиці Свободи в смт Широке Дніпропетровської області.
Вулиця Олександра Сабурова — колишня назва вулиці Сержа Лифаря в місті Київ.
«Сабурова» — колишня назва станції «Сержа Лифаря» Лівобережної лінії швидкісного трамвая.

Сабуровська вулиця — вулиця в місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей